Милан — Турин () — ежегодная шоссейная однодневная велогонка, проходящая по дорогам итальянского региона Ломбардия.

История 
Впервые проведена в  1876 году, что делает её старейшей велогонкой в мире. Маршрут проходит между городами Милан и Турин, дистанция составляет 199 км. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour, имеет высшую категорию 1.HC.

В 2000 году была отменена из-за наводнения, затронувшего регион Пьемонт

Призёры

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1876 года